Heckhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Heckhausen (1926–1988), deutscher Psychologe und Hochschullehrer 
 Jutta Heckhausen (* 1957), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin, Tochter von Heinz Heckhausen
Siehe auch:
 Heckenhausen
 Heckhaus 
 Haus Heck